Serniczki – wieś na Białorusi w rejonie pińskim obwodu brzeskiego 
 Serniczki – wieś na Ukrainie w rejonie łokackim obwodu wołyńskiego

Zobacz też 
 Sernik